Muziek
Swing (jazzmuziek), een van oorsprong Amerikaanse jazzstijl die in de jaren dertig en veertig populair was als dansmuziek
Swing (dans), een dansstijl
Swing (ritme), een term in de muziek
Swing (platenlabel)
Swing (single), een nummer van Savage uit 2005

Overig
Swing (golf), een golfterm
Swing (Java), een Java-API voor het maken van grafische gebruikersomgevingen
Swing (kunstwerk), een openbaar kunstwerk in Eindhoven
Swing (parapente), een fabrikant van parapentes
Swing (1999), een film uit 1999 met o.a. zangeres Lisa Stansfield
Swing (boek), een boek van Paul Biegel
Swing (computerspel), een computerspel
Swing (theater), de understudy van de understudy's